Forthuber ist der Familienname von 
 Richard Forthuber (1882–1957), Bürgermeister und Landrat in Landau in der Pfalz
 Herbert Forthuber (* 1960), Schauspieler